{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (88801) - || 2001 SN122 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88802) - || 2001 SR124 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88803) - || 2001 SD129 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88804) - || 2001 SU129 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88805) - || 2001 SY129 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88806) - || 2001 SS131 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88807) - || 2001 SV134 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88808) - || 2001 SF135 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88809) - || 2001 SH139 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88810) - || 2001 SU142 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88811) - || 2001 SN143 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88812) - || 2001 SQ146 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88813) - || 2001 SJ147 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88814) - || 2001 SE148 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88815) - || 2001 SX149 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88816) - || 2001 SE151 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88817) - || 2001 SV151 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88818) - || 2001 SF153 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88819) - || 2001 SP153 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88820) - || 2001 SZ153 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88821) - || 2001 SB154 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88822) - || 2001 SK155 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88823) - || 2001 SF158 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88824) - || 2001 SM158 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88825) - || 2001 SG159 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88826) - || 2001 SM160 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88827) - || 2001 SJ161 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88828) - || 2001 SO161 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88829) - || 2001 SS162 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88830) - || 2001 SY162 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88831) - || 2001 SO163 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88832) - || 2001 SY165 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88833) - || 2001 SA169 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88834) - || 2001 SJ169 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88835) - || 2001 SX171 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88836) - || 2001 SC175 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88837) - || 2001 SL175 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88838) - || 2001 SS175 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88839) - || 2001 SJ176 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88840) - || 2001 SC177 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88841) - || 2001 SZ177 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88842) - || 2001 SF178 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88843) - || 2001 SK178 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88844) - || 2001 SE179 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88845) - || 2001 SN179 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88846) - || 2001 SJ180 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88847) - || 2001 SN191 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88848) - || 2001 ST202 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88849) - || 2001 SB205 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88850) - || 2001 SL222 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88851) - || 2001 SW222 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88852) - || 2001 SN230 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88853) - || 2001 ST231 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88854) - || 2001 SD235 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88855) - || 2001 SD236 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88856) - || 2001 SE237 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88857) - || 2001 SK237 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88858) - || 2001 SN240 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88859) - || 2001 SF245 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88860) - || 2001 SO247 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88861) - || 2001 SR247 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88862) - || 2001 SF249 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88863) - || 2001 SP249 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88864) - || 2001 SY250 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88865) - || 2001 ST251 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88866) - || 2001 SW251 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88867) - || 2001 SN252 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88868) - || 2001 SF253 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88869) - || 2001 ST256 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88870) - || 2001 SF260 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88871) - || 2001 SG260 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88872) - || 2001 SV260 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88873) - || 2001 SY260 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88874) Wongshingsheuk || 2001 SV264 || 25 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88875) Posky || 2001 SB265 || 25 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88876) - || 2001 SD265 || 25 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88877) - || 2001 SJ265 || 25 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88878) Bowenyueli || 2001 SQ266 || 25 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88879) Sungjaoyiu || 2001 SA268 || 25 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88880) - || 2001 SF270 || 25 september 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (88881) - || 2001 SW278 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88882) - || 2001 ST279 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88883) - || 2001 SY280 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88884) - || 2001 SX282 || 22 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88885) - || 2001 SD283 || 22 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88886) - || 2001 SA286 || 28 september 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (88887) - || 2001 SD288 || 27 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88888) - || 2001 SE288 || 27 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88889) - || 2001 SR291 || 17 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88890) - || 2001 SJ292 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88891) - || 2001 SX298 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88892) - || 2001 SP305 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88893) - || 2001 SE306 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88894) - || 2001 SX313 || 21 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88895) - || 2001 SC322 || 25 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88896) - || 2001 SB342 || 21 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88897) - || 2001 SM342 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88898) - || 2001 SN343 || 22 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88899) - || 2001 SB346 || 23 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88900) - || 2001 SC346 || 25 september 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten